Кривошеїн Віталій Володимирович (1970) — український політолог, доктор політичних наук, професор.
 Кривошеїн Олександр Сергійович (1930) — художник театру.
 Кривошеїн Семен Мойсейович (1899—1978) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант танкових військ.

Див. також 
 Кривошеєв
 Кривошея
 Кривошеєнко

прізвища